Cassagnoles – Gard
Cassagnoles – Hérault